Weinstein est un nom de famille germanique dithématique dont l'étymologie rappelle le "vin" (Wein) et la matière solide ou la "pierre" (Stein), et lié particulièrement au monde culturel yiddish.

Patronyme 

 Alan Weinstein (1943-), mathématicien américain, à qui l'on doit la conjecture de Weinstein et le théorème de Weinstein ;
 Allen Weinstein (1937-2015), homme politique américain ;
 Bernard Weinstein, (1952-1995) criminel français en Belgique ;
 Bret Weinstein, biologiste américain (1969 -) qui avait été au centre des évènements de mai 2017 à l'Evergreen State College ; 
 Charles Weinstein (1933-), traducteur et linguiste français ;
 Daniel Weinstein (1981-), patineur de vitesse sur piste courte américain ;
 Eliyahu Weinstein, homme d’affaires américain ;
 Garry Kasparov, (1963-), né Garry Weinstein, champion du monde d'échecs et homme politique soviétique puis russe ;
 Georges Weinstein, dit Georges Bernard et Georges Adlin (1907-1959), artiste peintre français ; 
 Harvey Weinstein (1952-), producteur de cinéma américain, frère de Robert Weinstein ;
 Josh Weinstein (1966-), scénariste américain ;
 José Weinstein (Cayuela) (1959-), homme politique chilien ;
 Marc Weinstein (1957-), universitaire français ;
 Nathan Wallenstein Weinstein (1903-1940) ;
 Paul Weinstein (1878-1965), athlète allemand spécialiste du saut ;
 Robert Weinstein (1954-), producteur américain, frère de Harvey Weinstein ;
 Tilla Weinstein (1934-2002), mathématicienne américaine.

Homophones 
 Romāns Vainšteins (1973-), coureur cycliste letton
 Jacques Wajnsztejn (1949-), écrivain français

Divers 
 The Weinstein Company, compagnie de production créée par Harvey et Bob Weinstein
 Affaire Harvey Weinstein, révélation publique de harcèlements et d'agressions sexuelles commises par Harvey Weinstein, personnalité influente de l'industrie du cinéma américain ;
 Effet Weinstein, conséquences de l'affaire Harvey Weinstein sur la prise de parole des femmes, en ce qui concerne les agressions sexuelles dont elles sont victimes.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme juif